De Grand Prix-wegrace van Spanje 1996 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 12 mei 1996 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc
In de laatste ronden vochten de Honda-teamgenoten Àlex Crivillé en Mick Doohan samen met Luca Cadalora om de overwinning. Vijf ronden voor het einde van de race klommen toeschouwers over de hekken en gingen de race van direct naast de baan bekijken, terwijl andere toeschouwers de baan opliepen. De baancommisarissen konden niet ingrijpen terwijl de coureurs langzaam door de laatste bochten moesten rijden. In de laatste bocht haalde Doohan uiteindelijk Crivillé in, die in een poging hem terug te pakken te vroeg op het gas ging en van zijn motor viel, waardoor hij de race niet wist te finishen.

250 cc

125 cc

1996
Spanje